Walter Fernández Balufo (Caldes de Montbui, 14 de agosto de 1989) é um futebolista espanhol que joga como meia. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Catalunha
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona